Teen Wolf (film), een film uit 1985
Teen Wolf Too, het vervolg uit 1987
 Teen Wolf (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2011